Dorpsstraat 22 (Lage Vuursche) - monument en winkel in Lage Vuursche
 Dorpsstraat 22 (Mheer)  - monument en woonhuis in Mheer
 Dorpsstraat 22 (Halsteren) - monument en raadshuis in Halsteren